A régi nyár, Lajtai Lajos és Békeffi István operettje, amely eredetileg Fedák Sárinak íródott, azonban az 1928-aan Honthy Hanna főszereplésével mutatták be.
A régi nyár, az operett 1970-es svéd–magyar tévéfilmváltozata Ruttkai Éva főszereplésével és Keleti Márton rendezésében
A régi nyár, A József Attila Színház 1987-es előadása felvételről (bemutató: 1983) Törőcsik Mari főszereplésével, Iglódi István rendezésében

Hasonló címmel
Régi nyár, az eredeti operett címváltozata
Régi nyár, egy tabáni vendéglő volt
Régi nyár, az operett 1942-es filmváltozata Honthy Hanna főszereplésével mutatták be.Zalabéri Horváth János forgatókönyvével és Podmaniczky Félix rendezésében
Régi nyár, a Venus együttes dala az 1999-es Egy új érzés albumon